У́лофссон () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители 
 Улофссон, Анна Кристина (род. 1981) — шведская сноубордистка, выступавшая в хафпайпе.
 Улофссон-Зидек, Анна Карин (род. 1973) — шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Улофссон, Виктор (род. 1995) — шведский хоккеист.
 Улофссон, Матс (род. 1945) — шведский кёрлингист.
 Улофссон, Херберт (1910—1978) — шведский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.